Ecstasy může být:

 Extáze (stav) (anglicky ecstasy)
 Extáze (droga)
 Extase (film) – český film z roku 1932

Hudební album
 Ecstasy (album, Kissin' Dynamite) – album skupiny Kissin' Dynamite
 Ecstasy (album, Avant) – album zpěváka Avanta
 Ecstasy (album, Lou Reed) – album hudebníka Lou Reeda
 Ecstasy (album, Ohio Players) – album skupiny Ohio Players
 Ecstasy (album, Steve Kuhn) – album hudebníka Steva Kuhna